1986 Голяма награда на Италия е 37-ото за Голямата награда на Италия и 13-и кръг от сезон 1986 във Формула 1, провежда се на 7 септември 1986 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия